Als Lebende Steine werden Pflanzen aus folgenden Gattungen der Mittagsblumengewächse bezeichnet:

 Argyroderma
 Conophytum 
 Didymaotus 
 Dinteranthus
 Diplosoma 
 Fenestraria
 Frithia
 Gibbaeum 
 Ihlenfeldtia 
 Lapidaria 
 Lithops 
 Muiria 
 Namibia 
 Oophytum 
 Pleiospilos 
 Tanquana 
 Vlokia 

Darüber hinaus wird der Begriff in der Esoterik gelegentlich für Moqui-Marbles verwendet.